

Patronyme 
La maison de Beausobre est une famille d'origine girondine, à laquelle appartiennent :
 Isaac de Beausobre (1659-1738), ministre protestant français ;
 Charles-Louis de Beausobre (1690-1753), fils du précédent, homme de lettres allemand ;
 Jean-Jacques de Beausobre (1704-1783), cousin des précédents, militaire suisse ;
 Louis de Beausobre (1730-1783), autre fils d'Isaac, homme de lettres allemand ;
 Emmanuel de Beausobre (1820-1907), cousin des précédents, ingénieur, qui donne son nom au théâtre de Beausobre à Morges (Suisse).

Toponyme 
 Théâtre de Beausobre, salle de spectacles à Morges, en Suisse.